Табличка из Диспилио — деревянная табличка со знаками, которую обнаружил в 1993 году греческий археолог Георгий Урмузиадис при раскопках неолитического селения у современного села Диспилио в Греции (ном Кастория), на берегу озера Орестиада. Метод радиоуглеродного анализа датирует табличку примерно 5260 годом до н. э.

Как и тэртэрийские надписи, предположительно является памятником дунайского протописьма.

Селение у озера Орестиада, раскопки которого начались в 1992 году, было населено с конца среднего неолита (5600—5000 годах до н. э.) до позднего неолита (3000 год до н. э.). В селении обнаружен ряд артефактов, включая керамику, деревянные элементы конструкций, семена, кости, статуэтки, личные украшения, флейты, а также данная табличка. Все они принадлежат к культуре Винча.

Табличка была частично повреждена и в настоящее время находится на консервации.

Примечания

Литература 
 G. H. Hourmouziadis, ed., Dispilio, 7500 Years After. Thessaloniki, 2002.
 G. H. Hourmouziadis, Ανασκαφής Εγκόλπιον. Athens, 2006.

Ссылки 
 Official Website of the Dispilio Excavations at the Aristotle University of Thessaloniki
 Photographic portfolio/project about the Dispilio Excavations
 Reported conversation with Dr. Chourmouziades
 Dispilio: Linear Writing Symbols; Hellenic Ministry of Culture
 Фотографии: реконструкция древнего поселения в Диспилио и табличка из Диспилио

Нерасшифрованные письменности
Археологические артефакты
Археология в Греции
Винча (культура)
Открытия 1993 года
Эпиграфические надписи